Cycadophytina è una sottodivisione delle gimnosperme con foglie pennate.

La sottodivisione Cycadophytina è composta da due classi:
classe Gnetopsida (o Gnetatae), comprendente un unico ordine, quello dei Gnetales:

I generi compresi sono Ephedra, Gnetum e Welwitschia. Si tratta di piante che si trovano nelle regioni tropicali e in zone aride. A parte l'estrazione di alcune sostanze usate in medicina (efedrina) non hanno particolare valore da un punto di vista economico o applicativo.
Circa 70 specie con caratteristiche intermedie tra le gimnosperme e le angiosperme. 

classe Cycadopsida, o Cycadatae (cicadine). Molto diffuse nel Mesozoico (in particolare nel Giurassico, 190-130 milioni di anni fa), attualmente ne esistono poco più di un centinaio di specie, che crescono in aree tropicali e subtropicali, molte delle quali rischiano l'estinzione.

Gimnosperme